Wardell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wardell House (Macon, Missouri), NRHP-ID 86000333
 Wardell House (Shrewsbury, New Jersey), NRHP-ID 74001181